Bernhard – variante del nome Bernardo

Persone 

 Ernst Bernhard – psicanilista tedesco
 Lucian Bernhard – grafico e pubblicitario tedesco
 Sandra Bernhard – attrice statunitense 
 Thomas Bernhard – scrittore austriaco

Pagine correlate 

 Sankt Bernhard (disambigua)